Muirhead puede referirse a:

 Muirhead (Angus), Escocia
 Muirhead (Fife), Escocia
 Muirhead (North Lanarkshire), Escocia
 Muirhead (South Ayrshire), Escocia
 Alexander Muirhead